Rome es el nombre en francés e inglés de la ciudad de Roma y puede referirse a:
 Rome, serie de televisión, traducida al español como Roma.
 Rome, localidad del estado estadounidense de Georgia.
 Rome, localidad del estado estadounidense de Illinois.
 Rome, localidad del estado estadounidense de Iowa.
 Rome, localidad del estado estadounidense de Maine.
 Rome, localidad del estado estadounidense de Nueva York.
 Rome, villa del estado estadounidense de Ohio.
 Rome, municipio en el condado de Crawford, estado estadounidense de Pensilvania.
 Rome, municipio en el condado de Bradford, estado estadounidense de Pensilvania.
 Rome, borough en el condado de Bradford, estado estadounidense de Pensilvania.
 Rome, localidad en el condado de Adams, estado estadounidense de Wisconsin.
 Rome, localidad en el condado de Jefferson, estado estadounidense de Wisconsin.
 Rome, variedad de uva.
 Rome, banda de martial folk de Luxemburgo.